Sloupno est un toponyme qui peut désigner :

Sloupno, une commune du district de Havlíčkův Brod, dans la région de Vysočina ;
 Sloupno, une commune du district de Hradec Králové, dans la région de Hradec Králové.

Homonymie de localités en  Tchéquie